La saison 1990-1991 du Championnat de Chypre de football était la  officielle du championnat de première division à Chypre. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Cypriot First Division, où ils s'affrontent 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de D2 tandis que le  affronter le  de D2 en barrage de promotion-relégation.

L'Apollon Limassol remporte le titre en terminant en tête du championnat, devançant l'Anorthosis Famagouste de 3 points et l'APOEL Nicosie, le champion sortant, de 9 points. C'est le tout premier titre de champion de Chypre de l'histoire du club.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}
 L'APEP Pitsilia reçoit une pénalité de 4 points car il ne s'est pas présenté lors de la rencontre face à Anorthosis Famagouste (match déclaré perdu sur le score de 2-0).

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Les deux clubs se maintiennent dans leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Chypre de football

Liens externes 
  Cyprus 1990/91 sur le site RSSSF

Championnat de Chypre de football
Chypre
Chypre
1990 à Chypre
1991 à Chypre